Peter Stubbe ist der Name folgender Personen:

* Peter Stubbe (1525–1589), deutsches Opfer der Hexenverfolgung, siehe Peter Stump
 Peter Stubbe (Fußballtrainer) (* 1943), deutscher Fußballtrainer